Parapolia är ett släkte av slemmaskar. Parapolia ingår i familjen Cerebratulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Parapolia